

Astronomia
 2651 Karen – asteroide della fascia principale

Antropologia
 Karen – gruppo etnico presente in Birmania, Thailandia e India

Cinema
 Karen – film del 2021 diretto da Coke Daniels

Geografia
 Kenya
 Karen – sobborgo di Nairobi
 Taiwan
 Karen – altro nome della città di Hualien

Onomastica
 Karen – nome proprio di persona femminile in diverse lingue
 Karen – variante del nome proprio di persona armeno maschile Karekin

Personaggi fittizi
 Kallen Kozuki, nome originale Karen Kōzuki – personaggio della serie anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion ed opere derivate
 Karen – personaggio della serie Pokémon
 Karen – personaggio di Sister Princess
 Karen Plankton – personaggio di SpongeBob
 Karen Minazuki – personaggio della serie anime Yes! Pretty Cure 5 e Yes! Pretty Cure 5 GoGo!

Televisione
 Karen – serie televisiva della NBC del 1964 con Debbie Watson
 Karen – serie televisiva della ABC del 1975 con Karen Valentine